Termenul „Poligon” se poate referi la:
Poligon,  figură geometrică
Poligon complex
Poligon concav
Poligon convex 
Poligon regulat
Poligon simplu
Poligon de antrenament
Poligon auto
Poligon militar
Poligon de tragere
Poligonul de teste nucleare din Nevada
Poligonul Semipalatinsk
Poligon sportiv